Медяна:

Населённые пункты 
 Медяна — село в Краснооктябрьском районе Нижегородской области
 Медяна — село в Пильнинском районе Нижегородской области
 Вторая Медяна — деревня в Октябрьском районе Костромской области

Реки 
 Медяна — река в Нижегородской области России, приток Суры.
 Малая Медяна — река в Нижегородской области России, правая составляющая Медяны.
 Малая Медяна — река в Нижегородской области России, правый нижний приток Медяны.

См. также 
 Медянка